Вулиця Сакко і Ванцетті — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Поточні

Автономна Республіка Крим 
 Вулиця Сакко — вулиця у місті Керч Автономної Республіки Крим
 Вулиця Ванцетті — вулиця у місті Керч Автономної Республіки Крим
 Провулок Ванцетті — провулок у місті Феодосія Автономної Республіки Крим
Провулок Сакко - провулок у місті Феодосія Автономної Республіки Крим

Вінницька область 
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Жмеринка Вінницької області

Дніпропетровська область 
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області

Донецька область 
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Донецьк Донецької області
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Краматорськ Донецької області
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Макіївка Донецької області
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Маріуполь Донецької області
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Чистякове Донецької області

Житомирська область 
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Бердичів Житомирської області
 Провулок Сакко і Ванцетті — провулок у місті Бердичів Житомирської області

Луганська область 
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Брянка Луганської області
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Довжанськ Луганської області (попередня назва — вулиця Сакко та  Ванцетті)
 Вулиця Ванцетті — вулиця у місті Кадіївка Луганської області

Миколаївська область 
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Первомайськ Миколаївської області

Одеська область 
 Вулиця Ванцетті — вулиця у місті Одеса Одеської області
Вулиця Сакко - вулиця у місті Одеса Одеської області 
 Провулок Ванцетті — провулок у місті Одеса Одеської області

Полтавська область 
 Вулиця Сакко — вулиця у місті Полтава Полтавської області

Сумська область 
 Вулиця Сакко і Ванцетті — вулиця у місті Шостка Сумської області

Колишні 
 Вулиця Барвиста — вулиця у місті Нікополь Дніпропетровської області
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця у місті Покровськ Донецької області
 Вулиця Фортечна — вулиця у місті Слов’янськ Донецької області
 Вулиця Василя Стуса — вулиця у місті Коростень Житомирської області
 Вулиця Кирила і Мефодія — вулиця у місті Коростень Житомирської області
 Вулиця Пам’ятна — вулиця у місті Запоріжжя Запорізької області
 Вулиця Новомиколаївська — вулиця у місті Кропивницький Кіровоградської області
 Вулиця Кам’яна — вулиця у місті Олександрія Кіровоградської області
 Вулиця Танкістів Попових — вулиця у місті Сєвєродонецьк Луганської області
 Вулиця Архітектора Дмитренка — вулиця у місті Одеса Одеської області
 Вулиця Гопка — вулиця у смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області
 Провулок Гопка — вулиця у смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області
 Вулиця Володимира Висоцького — вулиця у місті Ізюм Харківської області
 Вулиця Солов’їна — вулиця у місті Лозова Харківської області
 Вулиця Покровська — вулиця у смт. Покотилівка Харківського району Харківської області
 Вулиця Миколи Садовського — вулиця у місті Херсон Херсонської області
 Вулиця Олександра Амфітеатрова — вулиця у місті Сміла Черкаської області
 Провулок Федора Вешняка — вулиця у місті Черкаси Черкаської області

Коментарі

Примітки 

Вулиці